Ragged Mountain ist der Name folgender Berge: 

in den Vereinigten Staaten:
 Ragged Mountain (Connecticut), Berg in Connecticut
 Ragged Mountain (New Hampshire), Berg in New Hampshire
 Ragged Mountain, ein Nebengipfel des Mount Greylock in Berkshire County, Massachusetts
 Ragged Mountain (Virginia), ein Gipfel des Shenandoah Mountain

in Kanada:
 Ragged Mountain (British Columbia), Berg in der kanadischen Provinz British Columbia

siehe auch:
 Ragged Mountains, ein Ausläufer der Blue Ridge Mountains in Virginia